9-й Чемпионат Европы по волейболу среди девушек (финальный турнир) проходил с 30 апреля по 8 мая 2011 года в Анкаре (Турция) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул выиграла юниорская сборная Турции.

Команды-участницы 
 Турция — команда страны-организатора;
 Бельгия — по итогам чемпионата Европы среди девушек 2009; 
 Германия, Греция, Испания, Италия, Польша, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Чехия — по результатам квалификации.

Квалификация   
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла с 5 по 9 января 2011 года с участием 25 команд. Были разыграны 10 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Турция (команда страны-организатора) и Бельгия (по итогам предыдущего чемпионата Европы). 

Отборочный турнир включал один групповой этап. В финальную стадию чемпионата Европы вышли по две лучшие команды из групп.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е места разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Первичным критерием при распределении мест в группах являлось общее количество побед. При равенстве этого показателя в расчёт последовательно брались количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Игровые арены 
  Анкара
 В волейбольном зале «Башкент» (Başkent Voleybol Salonu) прошли матчи группы 2 предварительного этапа и поединки плей-офф чемпионата. Вместимость — 7600 зрителей. Открыт в 2010 году.
 В волейбольном зале «Бештепе» (Beştepe Voleybol Salonu) прошли матчи группы 1 предварительного этапа чемпионата. Вместимость — 580 зрителей. Открыт в 2010 году.

Предварительный этап

Группа 1 

30 апреля
 Италия — Германия 3:1 (25:15, 24:26, 25:22, 29:27); Бельгия — Греция 3:0 (25:18, 25:14, 25:17); Словакия — Украина 3:1 (23:25, 25:22, 25:14, 25:21).

1 мая
 Италия — Греция 3:1 (25:17, 25:9, 22:25, 25:20); Германия — Словакия 3:1 (19:25, 26:24, 25:16, 25:14); Украина — Бельгия 3:2 (25:23, 19:25, 22:25, 25:23, 15:13).

2 мая
 Италия — Словакия 3:0 (25:23, 26:24, 25:15); Германия — Бельгия 3:1 (25:19, 25:19, 20:25, 25:19); Греция — Украина 3:2 (25:21, 25:23, 16:25, 16:25, 15:6).

4 мая
 Словакия — Бельгия 3:0 (25:18, 25:14, 25:23); Германия — Греция 3:0 (25:20, 25:15, 25:15); Италия — Украина 3:0 (25:14, 25:10, 25:20).

5 мая
 Греция — Словакия 3:0 (25:21, 25:19, 25:16); Италия — Бельгия 3:0 (25:19, 25:20, 25:19); Германия — Украина 3:0 (25:23, 26:24, 26:24).

Группа 2 

30 апреля
 Сербия — Испания 3:0 (25:19, 25:16, 25:10); Словения — Польша 3:2 (25:15, 22:25, 13:25, 27:25, 15:12); Турция — Чехия 3:0 (25:12, 25:12, 25:16).

1 мая
 Испания — Словения 3:2 (25:19, 26:24, 20:25, 23:25, 15:8); Сербия — Чехия 3:1 (21:25, 25:18, 25:13, 25:12); Польша — Турция 3:1 (25:22, 25:22, 25:27, 25:22).

2 мая
 Испания — Чехия 3:2 (25:20, 21:25, 26:24, 23:25, 15:13); Сербия — Польша 3:0 (28:26, 25:23, 25:17); Турция — Словения 3:2 (25:11, 21:25, 23:25, 25:22, 18:16).

4 мая
 Польша — Чехия 3:0 (25:21, 25:21, 26:24); Сербия — Словения 3:2 (23:25, 25:15, 20:25, 25:12, 15:8); Турция — Испания 3:1 (25:17, 25:21, 22:25, 25:21).

5 мая
 Чехия — Словения 3:0 (27:25, 25:11, 25:21); Польша — Испания 3:2 (25:22, 21:25, 25:23, 28:30, 15:9); Турция — Сербия 3:1 (25:10, 27:25, 20:25, 25:23).

Плей-офф

Полуфинал за 5—8-е места 
7 мая
 Словакия — Испания 3:2 (17:25, 25:21, 15:25, 25:21, 15:5).
 Польша — Греция 3:1 (11:25, 25:19, 25:19, 25:7).

Полуфинал за 1—4-е места 
7 мая
 Турция — Сербия 3:1 (25:17, 22:25, 25:22, 25:21).
 Италия — Германия 3:2 (21:25, 25:22, 34:32, 22:25, 15:10).

Матч за 7-е место 
8 мая
 Испания — Греция 3:1 (25:20, 22:25, 25:21, 29:27).

Матч за 5-е место 
8 мая
 Польша — Словакия 3:0 (26:24, 25:11, 25:15).

Матч за 3-е место 
8 мая
 Сербия — Германия 3:1 (25:20, 28:26, 22:25, 25:22).

Финал 
8 мая
 Турция — Италия 3:0 (25:21, 25:22, 25:19). Отчёт

Итоги

Положение команд 

Турция, Италия, Сербия, Германия, Польша, Словакия квалифицировались на чемпионат мира среди девушек 2011.

Призёры 
  Турция: Дамла Чакыроглу, Чагла Акын, Кюбра Акман, Шейма Эрджан, Джейлан Арысан, Джейда Акташ, Букет Йылмаз, Аслы Калач, Эдже Ходжаоглу, Кюбра Кеган, Эджем Алыджи, Дилара Багджи. 

  Италия: Элена Перинелли, Джулия Карраро, Элеонора Бруно, Моника Гобби, Илария Маруотти, Алессия Фьезоли, Кьяра Скаккетти, Моника Лестини, Кристина Кирикелла, Элеонора Фурлан, Лаура Меландри, Катерина Бозетти.

  Сербия: Мина Попович, Надя Нинкович, Елена Лазич, Катарина Чанак, Мина Томич, Майя Симич, Невена Джамич, Катарина Симич, Наташа Чикириз, Николина Лукич, Бьянка Буша, Сладжана Миркович.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Эдже Ходжаоглу
 Лучшая нападающая:  Элена Перинелли
 Лучшая блокирующая:  Мина Попович
 Лучшая связующая:  Кьяра Скаккетти
 Лучшая либеро:  Дилара Багджи
 Лучшая на подаче:  Шейма Эрджан
 Лучшая на приёме:  Катерина Бозетти
 Самая результативная:  Дженнифер Гертис

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов
 European Volleyball Championship U18 2011. women.volleybox

2011
2011 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Турции